Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Sujkowski – polski geograf, polityk
 Bogusław Sujkowski – leśnik, oficer Wojska Polskiego i autor powieści historycznych
 Zbigniew Leliwa-Sujkowski – polski aktor teatralny i filmowy
 Ziemowid Sujkowski – polski fizyk jądrowy